Emma Norsgaard Jørgensen – ciclista su strada danese
 Kristian Norsgaard Jakobsen – cestista danese
 Mathias Norsgaard – ciclista su strada danese